Die Liste führt alle Gemeinden (katalan. municipis, span. municipios) auf den Balearischen Inseln auf.

Weblinks 
 

!Liste
Balearische Inseln